Газиадис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Газиадис, Анастасиос (1855—1931) — один из наиболее известных греческих фотографов конца XIX начала XX веков.
 Газиадис, Димитриос (1899—1959) — греческий кинооператор.